Ethel Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Ethel Lake (Colorado), im Clear Creek County
 Ethel Lake (Minnesota), im Itasca County
 Ethel Lake (Wisconsin), im Vilas County

in Kanada:
 Ethel Lake (Alberta)
 Ethel Lake (Yukon)